České příjmení Pokorný či Pokorná mělo v roce 2011 v Česku 21 983 osob, nejvíce v Praze (2 915). Podobné příjmení je Pokorny či Pokorna, které v Česku mělo 22 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Amos Pokorný (1890–1949) – český šachový mistr
 Anton Pokorný (1940–2017) – slovenský fotbalista
 Antonín Pokorný – více osob, rozcestník
 Bedřich Pokorný (1904–1968) – důstojník československé tajné služby
 Bohumír Pokorný (1877–1968) – český hudební skladatel a folklorista
 David Pokorný – více osob, rozcestník
 Dragutin Pokorný (1867–1956) – český hudebník a folklorista
 František Pokorný – více osob, rozcestník
 František Xaver Pokorný (1729–1794) – český hudební skladatel a houslista
 Gotthard Pokorný (1733–1802) – český varhaník a hudební skladatel
 Ivan Pokorný (* 1952) – český režisér a herec
 Jakub Pokorný (* 1996) – český fotbalista, obránce
 Jan Pokorný (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Jaromír Pokorný (* 1945) – český fotbalista, útočník
 Jaroslav Pokorný – český herec a režisér
 Jaroslav Pokorný (lední hokejista) (* 1944) – český hokejista
 Jaroslav Pokorný (překladatel) – český dramaturg, dramatik, divadelní kritik, teatrolog a překladatel
 Jindřich Pokorný (1927–2014) – český překladatel
 Jiří Pokorný – více osob, rozcestník
 Josef Pokorný (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Karel Pokorný – více osob, rozcestník
 Ladislav Pokorný – více osob, rozcestník
 Leopold Pokorný (1904–1937) – český interbrigadista a dělnický funkcionář
 Lukáš Pokorný (* 1993) – český fotbalista
 Marek Pokorný (* 1963) – český galerista
 Martin Pokorný (1836–1900) – český matematik, pedagog a politik
 Martin Pokorný (* 1973) – český komparatista a překladatel
 Milan Pokorný (* 1961) – český novinář, editor, autor literatury faktu a vysokoškolský pedagog
 Miloslav Pokorný (1926–1948) – český hokejista
 Miloš Pokorný (* 1964) – český zpěvák, moderátor a herec 
 Miroslav Pokorný – český hudební skladatel, hudebník a loutkoherec
 Pavel Pokorný – více osob, rozcestník
 Petr Pokorný – více osob, rozcestník
 Peter Pokorný (* 1945) – slovenský hokejista
 Richard Pokorný (* 1979) – český paleontolog a speleolog
 Roman Pokorný (* 1966) – český jazzový kytarista a skladatel
 Rudolf Pokorný (1853–1887) – český básník a překladatel
 Václav Pokorný – více osob, rozcestník
 Václav Jan Pokorný (1894–1979) – moravský římskokatolický duchovní
 Vítek Pokorný (* 1965) – český producent, scenárista a režisér
 Vlastimil Pokorný (* 1926) – český fotbalista
 Vojtěch Pokorný (* 1971) – český filozof
 Zdeněk Pokorný – více osob, rozcestník

ženská podoba
 Andrea Pokorná, roz. Pažoutová (* 1979) – česká judistka, juniorská mistryně Evropy
 Andrea Pokorná (sportovní lezkyně) (* 1997) – česká sportovní lezkyně
 Anna Hlavatá-Pokorná (1889–1961) – česká pedagožka a sociální pracovnice
 Alena Pokorná (* 1929) – česká politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Jarmila Pokorná (* 1955) – právnička a vysokoškolská pedagožka
 Jaroslava Pokorná (* 1946) – česká herečka
 Jaroslava Pokorná Jermanová (* 1970) – česká politička
 Jindra Pokorná – česká zpěvačka
 Jiřina Pokorná (1938–2010) – česká varhanice
 Jiřina Pokorná-Makoszová – česká režisérka
 Květoslava Pokorná (* 1929) – česká politička z Olomoucka, poslankyně FS za normalizace
 Lucie Pokorná (* 1978) – česká politička, starostka Brna-Žabovřesk
 Ludmila Pokorná (1904–1979) – česká malířka
 Martina Pokorná (* 1974) – česká politička a právnička
 Mirka Pokorná (1930–2017) – česká klavíristka
 Monika Pokorná (* 1967) – česká publicistka a spisovatelka
 Regina Pokorná (* 1982) – slovenská šachistka
 Rozina Jadrná-Pokorná (1924–1988) – česká rozhlasová redaktorka, dýžejka a exilová pracovnice
 Tereza Pokorná (* 1960) – česká herečka, během manželství s Jurajem Herzem Tereza Pokorná-Herz
 Terezie Pokorná (* 1965) – česká publicistka, teatroložka a filmová kritička, překladatelka, editorka a šéfredaktorka Revolver Revue

 Jiný pravopis
 Adolf Pokorny (1895–????) – rakouský dermatolog a doktor
 Julius Pokorny (1887–1970) – německý jazykovědec
 Eduard Pokorny (1818–1855) – rakouský spisovatel a politik německé národnosti z Čech